2004 Голяма награда на Канада е 36-о за Голямата награда на Канада и осми кръг от сезон 2004 във Формула 1, провежда се на 13 юни 2004 година на пистата Жил Вилньов, Монреал в Канада.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Канада
2004 година в Канада